Queen Elizabeth bzw. Königin Elisabeth bezeichnet folgende Personen:

 Elizabeth Woodville (1437–1492), als Gemahlin von Edward IV. Königin von England
 Elizabeth of York (Königin) (1466–1503), als Gemahlin von Heinrich VII. Königin von England
 Elisabeth I. (1533–1603), Königin von England
 Elizabeth Bowes-Lyon (Queen Mum; 1900–2002), als Gemahlin von Georg VI. Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland
 Elisabeth II. (1926–2022), Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland

Queen Elizabeth ist der Name folgender Schiffe:
 Queen Elizabeth (Schiff, 1940), Passagierdampfer der Cunard Steamship Company, Stapellauf 1938
 Queen Elizabeth 2, Passagierdampfer der Cunard Steamship Company, Stapellauf 1967
 Queen Elizabeth, 2010 in Dienst gestelltes Kreuzfahrtschiff
 HMS Queen Elizabeth, mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy
 Queen-Elizabeth-Klasse, mehrere Schiffsklassen

Queen Elizabeth bezeichnet:
 Queen Elizabeth (Rose), eine Teehybride
 Queen Elizabeth, einen Stummfilm mit Sarah Bernhardt